Bonneville est un nom propre qui peut désigner :

Nom de personnes 
Bonneville est un nom de famille français. Il est localisé principalement en Normandie (notamment dans l'Eure), dans le département du Nord et dans le Lyonnais, notamment dans la Loire. Il est notamment porté par : 
 Ernest Bonneville, poète de Clermont-l'Hérault, auteur notamment des "Accents du Cœur" ; 
 François Bonneville (1755-1844), peintre, dessinateur, graveur et éditeur français, actif entre 1791 et 1814 ; 
 Hugh Bonneville, acteur anglais ; 
 Léo Bonneville (1919-2007), éditeur de presse et journaliste québécois ; 
 Nicolas de Bonneville, journaliste et révolutionnaire.

Arts 
 Bonneville (groupe) est un groupe de country rock français.

Toponymie 

 Bonneville (Belgique), section de la ville belge d'Andenne, située en Région wallonne dans la province de Namur
 Bonneville (Charente), commune française de la Charente
 Bonneville (Creuse), ancienne commune française de la Creuse, aujourd'hui intégrée à Thauron
 Bonneville (Dordogne), ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières
 Bonneville (Loir-et-Cher), ancienne commune française de Loir-et-Cher, aujourd'hui intégrée à Villeny
 Bonneville (Haute-Savoie), commune française de la Haute-Savoie
 Bonneville (Somme), commune française de la Somme
 Bonneville-sur-Touques, commune française du Calvados
Bonneville (Suisse), localité aujourd'hui disparue dans la commune suisse de Val-de-Ruz.

Astronomie 
 Cratère Bonneville, à la surface de la planète Mars

Voitures et motos 
 Triumph Bonneville, modèle de moto de chez Triumph
 Pontiac Bonneville, modèle de voiture
 Cadillac Bonneville, modèle de voiture

Patrimoine 
 Château de Bonneville (Haute-Savoie), à Bonneville (Haute-Savoie)
 Château de Bonneville (Chamblac), au Chamblac (Eure)

Voir aussi 
 Bonneville-Aptot, commune française de l'Eure
 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, commune française de la Dordogne
 Bonneville-la-Louvet, commune française du Calvados
 Bonneville-sur-Touques, commune française du Calvados
 La Bonneville, commune française de la Manche
 La Bonneville-sur-Iton, commune française de l'Eure
 Lac Bonneville, lac asséché d'Utah (États-Unis) dont le seul vestige est le Grand Lac Salé
 Bonneville Salt Flats, large étendue de sel très plane dans l'ouest du lac Bonneville (salar) et site d'essais de vitesse

Liens externes 
 

Patronyme normand
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France